Lyford Cay Football Club é um clube de futebol das Bahamas. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.Em setembro de 2017, ele mudou seu nome para Renegades FC.

Ligações Externas
http://www.renegadesfcbahamas.com/

Clubes de futebol das Bahamas